S може да се отнася за:
 S, буква от латиницата
 Ѕ, буква от кирилицата
 s, символ за секунда от системата SI
 S, символ на химичния елемент сяра (атомен номер 16)
 S, програмен език